Allasio ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Allasio (1914–1987), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marisa Allasio (* 1936), italienische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Alassio